Iturri es un apellido que puede hacer referencia a:

Ciriaco de Iturri, histórico político nacionalista vasco del PNV.
Francisco Javier Iturri, jesuita argentino.
Joaquín Iturri, ciclista español. 
Luis Iturri, actor y director teatral español.
Manuel Iturri, futbolista argentino.
Simón Iturri Patiño, magnate boliviano de la minería del estaño.
Willy Iturri, músico argentino.